

Médecine et philosophie 
 La pensée, activité psychique dans son ensemble

Botanique 
 La pensée, plante herbacée vivace de la famille des violacées appartenant au genre Viola

Patronyme 
 Charles Pensée, peintre et dessinateur français

Toponyme 
 
 Pensée, une des stations du métro léger de Charleroi

Littérature 
 Les pensées, genre littéraire
 Pensées (Pascal)
 Pensées (Montesquieu)
 Pensées pour moi-même de Marc Aurèle
 Pensées sur l'éducation de John Locke

Musique 
 Pensées (Prokofiev)

Homonymie de titre